Lowertown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lowertown Historic District (St. Paul, Minnesota), NRHP-ID 83000935
 Lowertown Historic District (Lockport, New York), NRHP-ID 73001225